ima više značenja.

 DME (psihodelik)
 Dijabetička retinopatija ()